Лысовский сельский совет:
название сельсоветов на территории Украины

 Лысовский сельский совет — входит в состав Покровского района Донецкой области.
 Лысовский сельский совет — входит в состав Попельнянского района Житомирской области.
 Лысовский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области.
 Лысовский сельский совет — входит в состав Залещицкого района Тернопольской области.